(signifiant « le visage à cornes de Coahuila ») est un genre éteint de dinosaures herbivores cératopsiens qui a habité dans ce qui est maintenant l’État de Coahuila, dans le nord du Mexique. Les restes de Coahuilaceratops ont été retrouvés dans les couches du Crétacé supérieur situées à la limite entre les étages du Campanien et du Maastrichtien, soit il y a environ  (millions d'années).

L'espèce type et seule espèce, , a été décrite par  et son équipe en 2010.

Il a été formellement décrit en 2010, bien que le nom soit apparu comme nomen nudum depuis 2008.

Description 
Coahuilaceratops possédait les plus grandes cornes de tous les dinosaures actuellement connus. On estime que leur longueur pouvait atteindre .

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi 
 Voir Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2010